Юшенов — фамилия; имеет женскую форму Юшенова.
 Юшенов, Иван Ефимович (в монашестве Иларион; 1824—1904) — епископ Русской православной церкви, в 1887—1904 годах епископ Полтавский и Переяславский.
 Юшенов, Павел Николаевич (1839—1879) — генерал-майор Русской императорской армии, публицист, переводчик, педагог, директор Владимиро-Киевской военной гимназии и благотворитель.